Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 der Damen in Marrakesch. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 25. bis 27. April 2015 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen und ein Lucky Loser für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Marrakesch